Hans Grabowski ist der Name folgender Personen:

* Hans Grabowski (Informatiker) (1934–2008), deutscher Informatikingenieur
 Hans-Ludwig Grabowski (* 1961), deutscher Numismatiker und Autor